Гребёнковский район () — упразднённая административная единица на северо-западе Полтавской области Украины. Административный центр — город Гребёнка.

География 
Гребёнковский район расположен на северо-западе Полтавской области Украины.
С ним соседствуют
Оржицкий,
Лубенский,
Пирятинский районы Полтавской области и
Драбовский район Черкасской области.
Площадь района — 600 км².

Административным центром района является город Гребёнка.

Через район протекают реки
Слепород,
Гнилая Оржица,
Сухая Оржица.

История 
Район образован в 1923 году. Упразднён 30 декабря 1962 года, восстановлен 8 декабря 1966 года.

Демография 
Население района составляет 21 878 человек (2019),
в том числе городское — 10 713 человек,
сельское — 11 165 человек.

Административное устройство 
Район включает в себя:

Местные советы

Населённые пункты

Ликвидированные населённые пункты

Экономика

Транспорт

Библиография

Примечания

Ссылки